mod (fale)
 cukrzyca typu MODY